Riga Port är en hamn i Lettland.   Den ligger i kommunen Riga, i den centrala delen av landet, i huvudstaden Riga. Riga Port ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Riga Port. Runt Riga Port är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Riga,  km söder om Riga Port. Runt Riga Port är det i huvudsak tätbebyggt.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Referenser 

Transport i Riga
Sjöfartsrelaterade platser i Lettland